Craniidae är en familj av armfotingar. Enligt Catalogue of Life är Craniidae ensam familj i ordningen Craniida som är enda ordningen i klassen Craniata, men enligt Dyntaxa tillhör familjen istället ordningen Acrotretida, klassen Inarticulata. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Craniidae 19 arter i de tre släktena Neoancistrocrania, Novocrania och Valdiviathyris, medan Dyntaxa delar upp i ytterligare tre släkten.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Craniidae